Crescéndo:

 Crescendo — музыкальный термин.
 Crescendo Networks — производитель телекоммуникационного оборудования.
 Crescendo — японская игра для Windows, разработанная компанией Digital Object.
 Crescendo — ежегодный форум (мероприятие) молодых российских музыкантов.